Berthelier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Berthelier (1830–1888), französischer Operettensänger (Tenor)
 Philibert Berthelier (1465–1519), Genfer Politiker